Die Abkürzung KOD steht für:
 Kolloidosmotischer Druck, in Biologie und Medizin
 Kommunaler Ordnungsdienst, eine Polizei im materiellen Sinne
 Komitet Obrony Demokracji (Komitee zur Verteidigung der Demokratie), eine Protestbewegung in Polen

KOD